Belle-Anse kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Belle-Anse, arrondissement, Sud-Est, 
 Belle-Anse (kommun), Sud-Est, 
 Belle-Anse (ort), Sud-Est,